Valsorda ima više značenja:
 Valsorda (Bergamo)
 Valsorda (Breša)
 Valsorda (Kuneo)
 Valsorda (Savona)
 Valsorda (Trento)